Zizin oder Žižín ist der Name folgender Orte:

 Zizin (Brașov), Dorf im Kreis Brașov in Rumänien
 Žižín, Stadtteil von Pardubice, Tschechische Republik

Zizin oder Čičin ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Čičin-Šain (1935–2008), kroatischer Ökonom, Nationalbankpräsident und Diplomat
 Nikolai Wassiljewitsch Zizin (1898–1980), sowjetischer Biologe und Botaniker